Изотопы ксенона — разновидности химического элемента ксенона, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы ксенона с массовыми числами от 108 до 147 (количество протонов 54, нейтронов от 54 до 93), и более 10 ядерных изомеров.

9 изотопов встречаются в природе. Из них стабильными являются семь:
 126Xe (изотопная распространенность 0,089 %),
 128Xe (изотопная распространенность 1,910 %),
 129Xe (изотопная распространенность 26,401 %) (),
 130Xe (изотопная распространенность 4,071 %),
 131Xe (изотопная распространенность 21,232 %),
 132Xe (изотопная распространенность 26,909 %),
 134Xe (изотопная распространенность 10,436 %).

Ещё два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной:
 124Xe (изотопная распространенность 0,095 %, период полураспада 1,8 лет),
 136Xe (изотопная распространенность 8,857 %, период полураспада 2,165 лет).

Остальные изотопы искусственные, из них самые долгоживущие 127Xe (период полураспада 36,345 суток) и 133Xe (5,2475 суток), период полураспада остальных изотопов не превышает 20 часов. Среди ядерных изомеров наиболее стабильны 131mXe с периодом полураспада 11,84 суток, 129mXe (8,88 суток) и 133mXe (2,19 суток).

Ксенон-133 
133Xe — искусственный изотоп, применяется в медицине для диагностических целей — для изучения легочной вентиляции (путем вдыхания газообразного ксенона-133), а также при изучении особенностей кровотока и миелографии (путем введения в растворах). Не усваивается организмом и быстро выводится из крови через легкие.

Испытывает бета-минус-распад с периодом полураспада 5,3 суток и максимальной энергией электрона 346 кэВ, дочерний изотоп — стабильный 133Cs. Распад 133Xe происходит в 99 % случаев на возбуждённый уровень цезия-133 с энергией 81,0 кэВ, который сразу распадается в основной уровень с испусканием гамма-кванта энергией  или конверсионных электронов. При редких распадах на более высокие возбуждённые уровни цезия-133 сброс возбуждения происходит гамма-квантами с энергиями до . Ксенон-133 получают облучением нейтронами природного ксенона по реакции 132Xe(n, γ)133Xe. Также входит в цепочки распада продуктов деления урана и плутония, потому может быть выделен из отработанного топлива ядерных реакторов или облучённого урана.

Ксенон-135 
 Основная статья 
135Xe — изотоп с очень большим сечением захвата нейтронов теплового спектра (т. н. «нейтронный яд»). В значимых количествах образуется при делении урана и плутония в ядерных реакторах, создавая сложные переходные процессы в работе реакторов с тепловым спектром нейтронов, которые затрудняют выведение реактора на номинальную мощность после снижения мощности или остановки (это явление называется «иодная яма» или «ксеноновая яма»).

Период полураспада ксенона-135 составляет 9,14 часа, единственный канал распада — бета-минус-распад в 135Cs (долгоживущий с периодом полураспада ). Сечение захвата тепловых нейтронов — 2,6 млн барн. В цепочках распада урана является дочерним изотопом теллура-135 и иода-135. Его  урана-235 составляет 6,3 %.

Таблица изотопов ксенона

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для ксенона в атмосфере Земли. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбуждённые изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Ксенон